Blood, Sweat and Tears (en lengua inglesa "sangre, sudor y lágrimas") puede referirse a:
Blood, toil, tears, and sweat (sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor), lema popularizado por Winston Churchill en 1940 (originalmente de Theodore Roosevelt, 1897) y habitualmente abreviado como Blood, sweat and tears.
Blood, Sweat & Tears, grupo de jazz-rock estadounidense.
Blood, Sweat & Tears, el segundo álbum del grupo del mismo nombre.
Blood, Sweat and Tears, álbum de Johnny Cash.
Sangre, sudor y lágrimas (In Wich We Serve), película de 1942 dirigida por David Lean.
Blood, Sweat & Tears, canción de BTS, grupo proveniente de Seúl, Corea del Sur